

Politique 
L’Étincelle est un nom qui a été utilisé à plusieurs reprises par des groupes ou des organes de partis marxistes, en référence à Iskra, le journal du POSDR publié par Lénine et Plekhanov au début du .
 Scînteia (en français : « L’étincelle »), nom porté par deux journaux communistes en langue roumaine. Le premier parut à Odessa (actuelle Ukraine) en 1918-1919. Le second, fondé en 1931 en Roumanie, devint l'organe officiel du parti communiste roumain. 
 Organe diffusé par un groupe trotskyste français après la défaite de 1940, composé entre autres de Daniel Guérin, Yvan Craipeau, Jean Rous et Barta (bientôt exclu, celui-ci fonda Lutte ouvrière par la suite).
 Organe de la Fraction française de la gauche communiste internationale dans les années 1940-50 (voir aussi communisme de conseils).
 Organe de la Gauche communiste de France, contemporain (et rival) de celui cité ci-dessus.
 L'Étincelle (bulletin), bulletin publié sous pseudonymes du groupe d'intellectuels en rupture avec le Parti communiste français (PCF) en 1956 et 1957, composé entre autres d'Hélène Parmelin et son époux le peintre Édouard Pignon, d'Henri Lefebvre (philosophe-urbaniste), François Châtelet (philosophe), Anatole Kopp (architecte) ou encore Yves Cachin (chirurgien, neveu de Marcel Cachin).
 Fraction L'Étincelle, fraction de Lutte ouvrière de 1996 à 2008, exclue pour avoir participé à la création du Nouveau Parti anticapitaliste.
 L'Étincelle, section suisse romande de la Tendance Marxiste Internationale.

Film 
 L'Étincelle, film français réalisé par Michel Lang (1986)

Musique 

 L'Étincelle, chanson d'Étienne Daho sortie en 2018

Autres 
 un regroupement de théâtres de la ville de Rouen
 un cabaret rue Mansart à Paris (cf. Paris sous l'Occupation allemande)

Notes et références